Céline Flores Willers (* 5. März 1993 in Minden) ist eine deutsche Moderatorin. Sie wurde 2018 Miss Universe Germany.

Biografie 
Willers wuchs in Bad Krozingen auf. Sie zog mit ihrer Familie nach Ahaus und besuchte dort das Gymnasium Bischöfliche Canisiusschule. Nach dem Abitur 2012 studierte sie Kommunikationswissenschaften an der Universität Hohenheim und Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Medien in Stuttgart.

In den Jahren 2014 und 2015 arbeitete sie als Moderatorin und Redakteurin bei Stuggi.TV und war zeitweise für den Tigerenten Club tätig.

Das soziale Netzwerk LinkedIn zählte Willers im Jahr 2018 zu den „Top 25 Voices“ unter den D-A-CH-Mitgliedern der Plattform. Dort betreibt sie das eigene Videoformat „ahead“, das zum Thema Innovation und Entrepreneurship informiert.

Willers ist freiberuflich tätig. Im Jahr 2019 moderierte Willers eine Veranstaltung im Rahmen der „Hinterland of Things“-Konferenz in Bielefeld und die „NOAH-Konferenz.“

Im August 2020 gründete Willers The People Branding Company mit den Schwerpunkten Personal Branding & Corporate Influencing.

Schönheitswettbewerbe 
 2014: Miss Schwarzwald: 1. Platz
 2014: Miss Baden-Württemberg: 1. Platz
 2015: Miss Germany: 8. Platz
 2018: Miss Universe Germany 2018: 1. Platz
 2018: Miss Universe mit Kandidatinnen aus 94 Ländern: ohne Top 20-Platzierung

Weblinks 
 Offizielle Website von The People Branding Company // Founder & CEO Céline Florres Willers

Einzelnachweise 

Person (Minden)
Moderator
Journalist (Deutschland)
Geboren 1993
Deutscher
Frau